Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Jules Destrée :

Rue Jules Destrée à Bruxelles ;
 Rue Jules Destrée à Charleroi ;
 Rue Jules Destrée à Courcelles ;
 Rue Jules Destrée à La Louvière ;
 Rue Jules Destrée à Quaregnon.

Notes et références 

Jules-Destrée Rue